Rohisno (ukrainisch ; russische Entsprechung /Rogosno) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Rohisno (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Rohisno (Sambir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Rohisno (Stryj)

Siehe auch:
 Rogozno